Ludmiła Samsonowa (, ur. 11 listopada 1998 w Oleniegorsku) – rosyjska tenisistka reprezentująca Włochy w latach 2014–2018.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała cztery turnieje singlowe i dwa deblowe rangi ITF. 27 lutego 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 12. pozycję, natomiast 18 lipca 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 374. miejsce.

W zawodach cyklu WTA Tour Rosjanka wygrała trzy turnieje w grze pojedynczej. W sezonie 2021 pokonała Belindę Bencic 1:6, 6:1, 6:3 w finale zawodów w Berlinie, natomiast w sezonie 2022 wygrała z Kaią Kanepi 4:6, 6:3, 6:3 w meczu mistrzowskim w Waszyngtonie, a ponadto pokonała Alaksandrę Sasnowicz 6:1, 6:3 w finale turnieju w Cleveland.

Życie osobiste 
Tenisistka mieszka we Włoszech, dokąd przeniosła się wraz z rodzicami mając zaledwie rok. Jako juniorka występowała pod flagą Włoch (będąc jedną z czołowych juniorek tego kraju). W związku z trudnościami w uzyskaniu włoskiego obywatelstwa (przyczyną jest brak stałego dochodu), reprezentuje Rosję.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Ludmiła Samsonowa nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 5 (4–1)

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1998
Zdobywczynie Pucharu Federacji